Мензи Алсон Масуку (; родился 15 апреля 1993, Дурбан, ЮАР) — африканский футболист, полузащитник клуба «Блумфонтейн Селтик» и сборной ЮАР. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Масуку начал карьеру в клубе «Дайнамоз». 17 февраля 2013 года в матче против «Африкан Уорриорз» он дебютировал в Первом дивизионе ЮАР. 17 апреля в поединке против «Уитбанк Сперс» Мензи забил свой первый гол за «Дайнамоз». Летом того же года он перешёл в Роузес Юнайтед, но сыграв всего один матч отправился в «Джомо Космос». 30 ноября в матче против «Танда Ройял Зулу» Масуку дебютировал за новый клуб. 22 декабря в поединке против «Блэк Леопардс» Мензи забил свой первый гол за «Джомо Космос».

В начале 2015 года Масуку перешёл в «Орландо Пайретс». 24 апреля в матче против «Университет Претории» он дебютировал в составе в чемпионате ЮАР. 29 апреля в поединке против «Суперспорт Юнайтед» Мензи сделал «дубль», забив свои первые голы за «Орландо Пайретс». Летом 2016 года Масуку присоединился к «Чиппа Юнайтед». С 2018 года играет за «Блумфонтейн Селтик».

Международная карьера 
18 июня 2016 года в товарищеском матче против сборной Лесото Масуку дебютировал за сборную ЮАР.

В 2016 году Мензи в составе олимпийской сборной ЮАР принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Дании и Ирака.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты ЮАР
Игроки олимпийской сборной ЮАР по футболу
Игроки сборной ЮАР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Блумфонтейн Селтик»
Игроки ФК «Чиппа Юнайтед»
Игроки ФК «Орландо Пайретс»
Игроки ФК «Джомо Космос»